Magna (von lat. magnus „groß“) steht für:
 Magna (Utah), Stadt in Utah, Vereinigte Staaten

 Magna International (Magna Holding), kanadisch-österreichischer Industriekonzern, der in der Automobilbranche tätig ist
 Magna Steyr, österreichischer Auto- und Autoteilhersteller; Magna-Konzerntochter
 Magna Car Top Systems, deutschen Hersteller für Automobil-Dachmodule; Magna-Konzerntochter

 Magna Sport, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Mitsubishi Magna, ein Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi
 Honda Magna, Motorrad des japanischen Herstellers Honda (weitere Bezeichnung u. a. Honda Magna VF750C)

 Magna Entertainment Corporation (MEC), ein ehemaliger Betreiber von Pferderennbahnen
 Magna Naturstein, Granitwerke in Loitsche, Deutschland
 Magna (Farbe), ein Vorläufer der heutigen Acrylfarbe

Siehe auch:
 Magnus (Begriffsklärung)
 Magnum